Il singolare dell'ATP Volvo International 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rod Laver era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jimmy Connors.

Connors ha battuto in finale 6–2, 6–2  Ken Rosewall.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jimmy Connors (campione)
 Ken Rosewall (finale)
 Ilie Năstase (semifinali)
 Rod Laver (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1975